Дуб в селі Терпіння. Вік близько 600 років. Обхват 6 м. Висота 40 м. Росте в селі  Терпіння  Мелітопольського району  Запорізької області. Неодноразово відвідувала безліч прочан. Статус ботанічної  пам'ятки природи одержав в 1999 р.

Див. також 
 Вікові та меморіальні дерева України
 Ветерани рослинного світу України
 Дуб
 Терпіння (село)

Література 
 Шнайдер С. Л., Борейко В. Е., Стеценко Н. Ф. 500 выдающихся деревьев Украины. — К.: КЭКЦ, 2011. — 203 с.

Ресурси Інтернету 
 Фотогалерея самых старых и выдающихся деревьев Украины

Виноски 

Ботанічні пам'ятки природи Запорізької області
Природно-заповідний фонд Мелітопольського району
Дуби
Природоохоронні об'єкти, засновані 1999
засновані в Україні 1999
1999 у Запорізькій області